Henryville, une ville de l'État d'Indiana aux États-Unis.
 Henryville, une municipalité du comté du Haut-Richelieu au Québec.